Ламадрид има више значења:

 Општина Ламадрид (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Ламадрид (Ламадрид, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику